est un genre éteint de plésiosaures du Crétacé supérieur vivant dans ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Zélande. L'espèce type est  et, en 2022, le genre est resté monotypique.

Présentation 
Il mesurait environ  de long.

Il appartient à la famille des Aristonectidae, mais celle-ci est aujourd'hui considérée comme synonyme des Elasmosauridae. Cependant, en 2010, une étude a suggéré de transférer le genre Kaiwhekea dans la famille des Leptocleididae.

Cladogramme dans Elasmosauridae

Publication originale

Bibliographie

Voir aussi 
 Liste de plésiosaures
 Liste de familles des reptiles disparus

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 
 
 Kaiwhekea, Université de Otago, Nouvelle-Zélande

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2002
Paléontologie en Nouvelle-Zélande